Boopiidae är en familj av insekter. Boopiidae ingår i ordningen djurlöss, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Boopiidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Djurlöss
Boopiidae